Nexus kan avse:

 Nexusförbindelse –  i grammatik en relation där båda leden förutsätter varandra syntaktiskt och semantiskt
 Nexus (djur) – ett släkte tvåvingar
 Nexus Nya Tider – en alternativtidskrift, som var en avknoppning av Nexus New Times
 Nexus (wresting) – ett lag inom wrestling
 Ratchet & Clank: Nexus – ett plattformsspel utvecklat av Insomniac game 2013
 Technology Nexus – ett IT-företag

Google produkter
 Google Nexus – en serie mobiltelefoner
 Nexus One – en smartphone 2010
 Nexus S – en smarttelefon utvecklad av Google och Samsung 2010
 Galaxy Nexus –  en smarttelefon 2011
 Nexus 4 – en smarttelefon 2012
 Nexus 5 – en smarttelefon 2013
 Nexus 6 - en smarttelefon som är tillverkad av Motorola för Google 2014
 Nexus 7 – en surfplatta designad och utvecklad av Google
 Nexus 7 (2013) – en surfplatta 2013
 Nexus 9 – en surfplatta 2014
 Nexus 10 –  en surfplatta 2012